Rota (navegação) — direcção, trajecto
 Rota (Cádis) — município da Espanha, na província de Cádis
 Rota d'Imagna — comuna italiana da Lombardia

Sigla
 Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar — modalidade de policiamento da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Brasil

Desambiguações de topônimos